Hans Stetter ist der Name folgender Personen:

* Hans Stetter (Schauspieler) (1927–2019), deutscher Schauspieler
 Hans Jörg Stetter (* 1930), deutscher Mathematiker (Numerik und Computer-Algebra)

Siehe auch:
 Johannes Stetter (1885–1963), deutscher Politiker und Gewerkschafter